est une expression anglaise tirée du Notre Père qui mentionne l'arrivée future du royaume de Dieu. Elle peut également faire référence à :

Cinéma 

 , film américain de George Holt sorti en 1919 ;
 , film américain de  sorti en 2001.
 Kingdom Come, film canadien Greg A. Sager sorti en 2014

Littérature 

 , comics de Mark Waid et Alex Ross, publié en 1996 ;
 , roman de J. G. Ballard publié en 2006 ;
 , roman de Melvyn Bragg publié en 1980 ;
 , roman de Tim LaHaye et  publié en 2007.

Musique

Groupe 

 , groupe allemand formé en 1987 ;
 , groupe britannique actif de 1970 à 1974.

Album 

 , album de  sorti le  ;Kingdom Come Album de Sabaton sorti le 17 Juillet 2021
 , album de Jay-Z sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Sir Lord Baltimore sorti en .

Jeux vidéo 
 Kingdom Come: Deliverance, produit par Warhorse Studios sorti le

Autre 

 
 

Homonymie de titre